Пушкинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Пушкинский сельсовет — Куртамышский район, Курганская область.
 Пушкинский сельсовет — Добринский район, Липецкая область.
 Пушкинский сельсовет — Борский район, Нижегородская область.
 Пушкинский сельсовет — Красногвардейский район, Оренбургская область.

 упразднённые
 Пушкинский сельсовет — в Пушкинском (1929—1957, 1962—1963, 1965—1994), Мытищинском (1957—1960, 1963—1965) и Калининградском (1960—1962) районах Московской области